

Première saison (1996) 

Arthur 1996 1